Stadtbezirk Mitte steht für Stadtbezirke in folgenden Städten:

 Aachen, siehe Aachen-Mitte
 Berlin, siehe Bezirk Mitte, für den historischen Bezirk 1920–2000 siehe Berlin-Mitte
 Bielefeld, siehe Bielefeld-Mitte
 Bochum, siehe Bochum-Mitte
 Bremen, siehe Mitte (Bremen)
 Dresden, siehe Dresden-Mitte
 Duisburg, siehe Duisburg-Mitte
 Hamburg, siehe Bezirk Hamburg-Mitte
 Hamm, siehe Hamm#Stadtgliederung
 Hannover, siehe Mitte (Stadtbezirk in Hannover)
 Herne, siehe Stadtbezirk Herne-Mitte
 Ingolstadt, siehe Ingolstadt Mitte
 Leipzig, siehe Stadtbezirk Mitte (Leipzig)
 Münster, siehe Münster-Mitte
 Saarbrücken, siehe Stadtbezirk Mitte (Saarbrücken)
 Stuttgart, siehe Stuttgart-Mitte
 Wiesbaden, siehe Wiesbaden-Mitte